Джованни-Антонио Скополи (, 3 июня 1723 года — 8 мая 1788 года) — итальянско-австрийский естествоиспытатель.

Был профессором в Павии.

Биография 
Родился 3 июня 1723 года в селе вблизи Кавалезе, в исторической области Тироль (сейчас на территории Италии, ранее принадлежала Австрии), в семье адвоката. Получил медицинское образование в Инсбрукском университете.

После окончания университета занимался врачебной практикой в Кавалезе и Венеции. Много путешествовал по территории Альп, где собирал энтомологические и гербарные коллекции. Позднее работал врачом в Идрии, на территории современной Словении.

В 1761 году опубликовал свою известную работу «Отравление ртутью» (). Исследовав растительный и животный мир Крайны, издал книги по её флоре (, 1760) и насекомым (, (1763).

В 1769 году получил звание профессора химии и металлургии в Горной академии Шемница (ныне Словакия).

Работал вместе с Ладзаро Спалланцани над доказательством теории, согласно которой жизнь не может самозарождаться, а живые существа происходят от других живых существ.

В честь Скополи Н. Жакен назвал род растений семейства Паслёновые — , от которого произошло название и содержащегося в нём алкалоида скополамин.

В честь Скополи также названо несколько видов растений, в том числе .

Важнейшие работы 
 Methodus plantarum (1754)
 Flora carniolica (1760)
 Tentamina physico-chymico-medica (1761)
 De Hydroargyro Idriensi Tentamina (1761)
 Introductio ad usum fossuinm (1763)
 Entomologia Carniolica, Viienna: Trattner. (1763)
 Anni Historico-Naturales (1769—1772)
 Principia mineralogiae (1772)
 Flora Carniolica (1772) Tom.I, Tom.II
 Fundamenta chemiae (1777)
 Fundamenta botanicae (1783)
 Deliciae Flora et Fauna Insubricae Ticini (1786—1788)
 Rudimenta metallurgiae (1789)

Труды Скополи по горному делу и металлургии переведены на русский язык А. А. Нартовым.

Литература 
 

Ботаники по алфавиту
Ботаники Италии
Микологи Италии
Зоологи Италии
Энтомологи Италии